Гванакастле има више значења:

 Гванакастле (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванакастле (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванакастле (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику